È una fascia indossata sopra l'abito talare dal clero cattolico. Essa cinge la vita e scende sulla gamba sinistra. Originariamente esistevano due tipologie di fascia, quella terminante con nappa dello stesso colore della fascia, che veniva indossata sopra l'abito corale, e quella terminante con frangia serica, che veniva indossata sopra l'abito piano. Dopo la riforma liturgica, che ha notevolmente semplificato l'uso delle insegne prelatizie e degli abiti sacri, è consentito l'uso della sola fascia con frangia. L'estremità di tale fascia è, appunto, completa di una frangia (dello stesso colore) finemente lavorata. Di solito è in lana o seta.

Il colore della fascia varia a seconda del "grado" di appartenenza:
Nero: per il presbitero (sacerdote) e per i monaci.
Paonazzo: per il monsignore e il Vescovo.
Paonazzo marezzato (o moiré): per il Nunzio Apostolico, insignito dell'ordine episcopale.
Rosso marezzato (o moiré): per il Cardinale
Bianco marezzato (o moiré): per il Papa, che, inoltre, ha ricamato sulla fascia il proprio stemma araldico pontificio; la frangia è dorata.

Collegamenti esterni

Vesti e paramenti cattolici